Фра́нкфуртская шко́ла () — критическая теория современного (индустриального) общества, разновидность неомарксизма. Основные представители: Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер Беньямин, Лео Лёвенталь, Франц Леопольд Нейман, Фридрих Поллок, из «второго поколения» — Юрген Хабермас, Оскар Негт. Термин «Франкфуртская школа» является собирательным названием, применяемым к мыслителям, связанным с Институтом социальных исследований в Франкфурте-на-Майне; сами представители критической теории никогда не объединяли себя под таким наименованием.

Представители данной школы считали, что буржуазное классовое общество превратилось в монолитную тоталитарную Систему, в которой ввиду отсутствия пролетариата революционная роль преобразования общества переходит к интеллигентам и аутсайдерам. Современное общество технократично и существует за счёт распространения ложного сознания посредством средств массовой информации, а также популярной культуры, и навязываемым культом потребления. Тоталитаризм — это практика стирания грани между приватным и публичным существованием. Франкфуртская школа существенно повлияла на различные варианты идеологии левого радикализма.

История 

Франкфуртская школа возникла на базе  при Университете Франкфурта-на-Майне. Хотя отсчёт её существования принято вести с 1931 года, когда институт возглавил Макс Хоркхаймер, но марксистские исследования велись в Институте с момента его основания в 1923 году. Первый его директор, историк и правовед австромарксистского толка Карл Грюнберг, привлёк к работе в Институте целый ряд молодых мыслителей с коммунистическими и социал-демократическими убеждениями, основал первый крупный журнал по истории рабочего движения в Европе и наладил тесные связи с Институтом Маркса—Энгельса в Москве. Уже до 1930 года во франкфуртском институте были заложены основы будущих направлений работы, а его журнал включал новейшие статьи Карла Корша, Дьёрдя Лукача, Хенрика Гроссмана и Давида Рязанова. Макс Хоркхаймер, ставший директором Института в 1931 году, объявил его целью разработку «социальной философии», дополненной эмпирическими исследованиями. В 1932 году предыдущее издание Института, «Архивы истории социализма и рабочего движения», было заменено на «Журнал социальных исследований».

Вокруг Франкфуртской школы группировались оппозиционно настроенные марксистские мыслители, резко критически относившиеся к капитализму, но считавшие, что идеологи ортодоксальных левых партий выхолостили и вульгаризировали широту диалектического анализа.

Угроза нацизма была рано понята и уже в 1931 году архивы были сохранены в Нидерландах, так же был создан филиал в Женеве. После прихода к власти нацистов институт был закрыт 13 марта 1933 года и представители Франкфуртской школы были вынуждены эмигрировать через Женеву и Париж в США, работали впоследствии в Колумбийском университете, куда и был перенесён Институт. Был спасён архив Маркса и Энгельса, переданный в Советский Союз.

После возвращения Адорно и Хоркхаймера из эмиграции во Франкфуртский университет в 1950 году Франкфуртская школа приобрела известность социологическими работами о студенческом движении 1968 года.

Франкфуртская школа оформилась на волне распространения социалистических и фрейдистских идей в среде западных интеллектуалов. Она продолжила начатое Дьёрдем Лукачем (бывшим одним из её первых критиков) в Венгрии переосмысление учения Маркса и Энгельса, отличное от трактовок марксизма как в сталинском СССР, так и в среде западных ортодоксальных социал-демократических и коммунистических партий. Необходимость дальнейшего развития марксизма в условиях XX века, по мнению франкфуртцев, обуславливалась подавлением рабочего движения в Западной Европе и опасностями, вызванными возникновением фашизма и нацизма. Немаловажную роль сыграла и публикация в Советском Союзе неизданных к этому моменту «Экономико-философских рукописей 1844 года» (1927) и «Немецкой идеологии» (1932) из архива Маркса и Энгельса. Эти произведения, написанные с радикально-гуманистических позиций, наглядно свидетельствовали о преемственности гегельянской и марксистской мысли, а также о центральной роли концепции отчуждения в раннем марксизме.

Идейные источники 
Основная тенденция — смешение философских понятий с политэкономическими и социологическими, в результате чего первые утрачивают свою самостоятельность и превращаются в отражение вторых. Основными идейными источниками философии Франкфуртской школы были марксизм, фрейдизм и гегельянство:
 У Маркса взяты категория отчуждения, классовая борьба (где пролетариат больше не активная сила). Все противоречия капиталистического общества сводились к категории отчуждения. Отчуждение ведет не только к классовому антагонизму, но его содержанием является субстанциональное содержание предметного мира, его предметно-вещественный характер. История капиталистического общества понималась как фатально необходимый процесс прогрессирующего сумасшествия разума. Идея конца истории.
 У Фрейда взята идея человека: структура личности и бессознательное. Через фрейдизм — исходя из принципа удовольствия — удовлетворяются все инстинкты, что приводит к контролю над личностью. В борьбе с природой и социальной средой человек подавляет инстинкты, руководствуясь принципом реальности, изменяет их. То есть принцип удовольствия подчиняется принципу реальности, что подчиняет человека обществу.
 У Гегеля взята диалектика. Ей заменяется диалектический материализм. Взят закон отрицания отрицания, подмененный абсолютным отрицанием (негативная диалектика, как назвал её Адорно).
 У Лукача взята идея того, что любая идеология есть ложное сознание и должна быть уничтожена, а также идея овеществления (о возрастании формальной рациональности).
 У Вебера взято понятие рациональности, в духе которого интерпретируется категория отчуждения, к которой сводились противоречия капиталистического общества.
 У Канта почерпнуты идеи критики традиционного мышления.

Методологические принципы 
 Отрицание позитивизма с его размежеванием ценностей и фактов (в дюркгеймовском смысле).
 Непоколебимая приверженность гуманизму, освобождение человека от всех форм эксплуатации.
 Акцент на значимость человеческого начала в социальных отношениях.

Основная тематика 
Происходящая в современном обществе эрозия идеалов Просвещения дегуманизирующей технологической рациональностью.

Профессор Йоран Терборн в своей книге «От марксизма к постмарксизму?» отмечает, что Франкфуртская школа - "чистое интеллектуальное течение критической теории" - "подчеркивало противоречия и негативность современности без того, чтобы предложить какие бы то ни было возможности лучшего будущего".

Основные идеи Франкфуртской школы 
 Изображение позднего капитализма и социализма как разновидности единого современного индустриального общества.
 Отрицание революционной роли пролетариата.
 Абсолютизация диалектической категории отрицания (негации)
 Критика тоталитаризма и авторитарной личности.

Теория заговора 

Американский политический публицист, идеолог крайне правой фракции Республиканской партии США и автор конспирологической теории «культурного марксизма» Патрик Бьюкенен в своей работе «Смерть Запада» (2001) называет предпринятую немецкими иммигрантами из Франкфуртской школы атаку на «буржуазную мораль» как новую и опасную фазу войны марксизма против христианского общества Запада. Согласно Бьюкенену, немецкие радикалы Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе и Эрих Фромм превратили марксизм из экономической доктрины в инструмент ниспровержения морали. Основное внимание Бьюкенен посвящает разбору сборника критических статей «Авторитарная личность» (1950) под редакцией Адорно и Хоркхаймера. Традиционные христианские ценности в этом тяжеловесном обличении «буржуазно-христианского» общества представлены как патологические и «протофашистские».

Комментируя распространенные среди американских консерваторов представления (одним из главных источников которых была книга Бьюкенена) о негативном влиянии идей Франкфуртской школы на американское общество, известный историк идей, специалист по Франкфуртской школе Мартин Джей писал о «псевдоэкспертах», которые в средствах массовой информации распространяют одни и те же «поразительные упрощения». По мнению Джея,
…все недуги современной американской культуры, от феминизма, позитивной дискриминации, сексуальной революции и прав геев до упадка традиционного образования и даже экологизма в конечном счете приписываются коварному влиянию сотрудников Института социальных исследований, приехавших в Америку в 1930-е годы.

Представители 

 Теодор Адорно
 Гюнтер Андерс
 Вальтер Беньямин
 Карл Виттфогель
 Зигфрид Кракауэр
 Лео Лёвенталь
 Герберт Маркузе
 Оскар Негт
 Франц Нейман
 Фридрих Поллок
 Эрих Фромм
 Юрген Хабермас
 Аксель Хоннет
 Макс Хоркхаймер
 Альфред Шмидт

Исследования 
 Адорно, Т. Исследования авторитарной личности (1950).
 Адорно, Т. Негативная диалектика (1966).
 Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (1936).
 Маркузе, Г. Разум и революция (1941).
 Маркузе, Г. Эрос и цивилизация (1955).
 Маркузе, Г. Одномерный человек (1964).
 Фромм, Э. Бегство от свободы (1941).
 Фромм, Э. Здоровое общество (1955).
 Фромм, Э. Искусство любить (1956).
 Фромм, Э. Марксова концепция человека (1961).
 Фромм, Э. Революция надежды (1968).
 Фромм, Э. Иметь или быть? (1976).
 Хабермас, Ю. Познание и интерес (1968).
 Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия (1981).
 Хоркхаймер, М. Традиционная и критическая теория (1936).
 Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика Просвещения (1944).

См. также 
 Фрейдомарксизм

Примечания

Литература 

 на русском языке

 
 
 Социальная философия Франкфуртской школы (Критические очерки)/ Ред. коллегия: Б. Н. Бессонов и др. — М.: «Мысль»; Прага: «Свобода», 1975. — 359 с.
 Ми­хай­лов И. А. М. Хорк­хай­мер. Ста­нов­ле­ние Франк­фурт­ской шко­лы со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний. — М., 2008–2010. Ч. 1–2
 

 на других языках

 Walter-Busch E. Geschichte der Frankfurter Schule. Münch., 2010.
 Wiggershaus R. Die Frankfurter Schule. 7. Aufl. Münch., 2008.

Ссылки 
 Дамье В. В. Философия Франкфуртской Школы

Исторические теории
Социологические теории
Социальная философия
Философия Германии

Гуманитарные науки